Afrikanska mästerskapet i futsal 2000 var det andra kontinentala mästerskapet i Afrika i bollsporten futsal, för CAF-landslag. Mästerskapet avgjordes i Kairo, Egypten, under perioden .

Värdnationen Egypten var regerande mästare från det föregående mästerskap 1996, och lyckades försvara sin titel, som blev deras andra titel i rad. Mästerskapet var en del av kvalspelet till Världsmästerskapet i futsal 2000 i Guatemala, där Afrika (CAF) var tilldelade en plats.

Resultat

Referenser

2000
Sportevenemang i Kairo
Internationella sportevenemang i Egypten
Futsalåret 2000
Futsal i Egypten
CAF
Kairo under 2000-talet